Rostrum može značiti:

 dio namještaja pogodan za držanje papira koje rabi osoba koja se obraća nekoj skupini; katedra
 Australian Rostrum, udruga australskih klubova javnoga govora
 rostrum (anatomija), anatomska struktura koja sliči ptičjem kljunu
 rostrum (brod), oblik pramca ratnih brodova
 rostrum corporis callosi, komisuralna vlakna
 Rostrum Records, američka diskografska kuća
 The Rostrum, službeni mjesečnik Nacionalne forenzičke lige

Više informacija
 rostra
 rostrum kamera